Tillman signifie littéralement : homme du tilleul, en allemand, équivalent indirect du patronyme français/de langues d' oïl "Dut(h)eil".

Patronyme 

Emma Tillman (1892-2007), ex doyenne de l'humanité
 (1943-1980), chanteuse américaine (The Marvelettes) 
Martin Tillman (né en 1964), musicien
Pat Tillman (1976-2004), joueur de football américain tué en Afghanistan

Orthographe différente 
Barbara Tillmann, chercheuse en sciences cognitives
Bill Tilman, explorateur, alpiniste et navigateur britannique
Fabian Thylmann, pornographe allemand
Laury Thilleman, Miss France 2010

Prénom 
Tilman Riemenschneider, sculpteur allemand
Tilman-François Suys, architecte belge
Pierre Tilman, artiste plasticien français
Til Schweiger, acteur, réalisateur, scénariste et producteur allemand
 Ulrike Tillmann (née en 1962), mathématicienne allemande.

Personnage 
Felicia Tilman, Interprétée par : Harriet Sansom Harris dans Desperate Housewives

Toponyme
Comté de Tillman